Еминенс има више значења:
 Еминенс (Кентаки)
 Еминенс (Мисури)